Лупу Костакі:

 Лупу Костакі (намісник),  — турецький намісник Молдови XVIII століття, страчений. 
 Лупу Костакі (політик),  (1 квітня 1851 — ?) — румунський політик XIX-XX ст., глава колабораціоністської адміністрації на окупованій території в 1916-1918.